Нейзи́льбер ( — новое серебро) — сплав меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка. Благодаря содержанию цинка сплав несколько дешевле аналогичного по внешнему виду и механическим свойствам мельхиора.

Характеризуется коррозионной устойчивостью, повышенной прочностью и упругостью при деформации, удовлетворительной пластичностью в горячем и холодном состоянии. Имеет серебристый цвет. Легируют свинцом для лучшей механической обработки. Плотность — от 8,1 до 8,7 г/см³; температура плавления — около 900 °C.

Маркировка 
Например: МНЦ 15-20 (Ni — 15 %, Zn — 20 %, остальное — Cu)

Применение 
Применяется в промышленности для изготовления деталей точных приборов, медицинских инструментов, паровой и водяной арматуры, заклёпок опасных бритв, ладов и обмотки струн музыкальных инструментов, а также для изготовления государственных наград (орденов и медалей) и ювелирных изделий (в последнее время чаще используют именно нейзильбер, хотя «по инерции» такие сплавы обычно именуют мельхиором, — он некогда широко применялся). Так же, как и мельхиор, нейзильбер похож на серебро, но дешевле мельхиора. Широко применяется при изготовлении филиграни и финифти.

Нейзильбер используют при изготовлении духовых инструментов, например покрывают флейты.

Столовые приборы из нейзильбера обязательно серебрят — иначе у пищи ощущается металлический привкус.

См. также 
 Мельхиор
 Монель
 Стерлинг (сплав)
 Куниаль
 Вирениум

Литература 
 
 
  Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки.

Сплавы меди
Сплавы никеля
Имитации серебра